Rudopolje je lahko:
 Rudopolje (Hrvaška)
 Rudopolje Bruvanjsko (Hrvaška)
 Rudo Polje (Črna Gora)
 glej tudi Rudno polje (Slovenija)